Монгольфье — французская фамилия.

 Монгольфье, Жак-Этьенн (1745 −1799) — младший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара. Был архитектором, познакомившись с сочинениями Пристли, заинтересовался воздухоплаванием и участвовал во всех изобретениях и предприятиях старшего брата.
 Монгольфье, Жозеф-Мишель (1740—1810) — старший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.
 Монгольфье, иногда Монгольфьер (фр. Montgolfier) — братья Жозеф-Мишель (1740—1810) и Жак-Этьенн (1745—1799), изобретатели воздушного шара.

Другие значения 
 Монгольфье — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Монгольфьер — аэростат с оболочкой, наполненной горячим воздухом. Название получил по фамилии изобретателей братьев Монгольфье — Жозеф-Мишеля и Жак-Этьенна.